Grad u Danskoj:
 Middelfart, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Middelfart (općina), općina u regiji Južna Danska